Mateos Gago puede referirse a:

 Calle Mateos Gago de Sevilla, o
 Francisco Mateos Gago Fernández.